Населённые пункты Московской области в составе городов областного подчинения с административной территорией (от С до Я)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих и дачных посёлков) и городов) — в списке выделены оранжевым цветом — по оценке на 1 января  года.

Сергиев Посад (Сергиево-Посадский городской округ)

Серпухов

Солнечногорск

Ступино

Талдом (Талдомский городской округ)

Фрязино

Черноголовка

Чехов

Шатура

Щёлково

Электросталь

См. также 
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от А до И)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от К до Н)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от О до Р)
 Населённые пункты Московской области

Примечания